Elisabeth Abanda e Katarena Paliivets erano le detentrici del titolo, ma Paliivets non ha partecipato.

Abanda ha fatto coppia con Yawna Allen, ma ha perso nel 1º turno.

Il doppio del torneo di tennis WOW Tennis Challenger 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Alexandra Mueller e Asia Muhammad che hanno battuto in finale Eugenie Bouchard e Megan Moulton-Levy 6–3, 3–6, [10–7].

Teste di serie

 Sharon Fichman /  Tetjana Lužans'ka (quarti di finale)
 Alexandra Mueller /  Asia Muhammad (campionesse)

 Amanda Fink /  Tammi Patterson (quarti di finale) 
 Hsu Wen-hsin /  Chanel Simmonds (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

WOW Tennis Challenger 2011